Серге́й Ефрои́мович Э́рлих (также Эфроимович; род. 22 января 1961, , Молдавская ССР) — молдавский и российский историк, издатель, .

Биография 
В 1988 году окончил исторический факультет Кишинёвского государственного университета. В 2001 году в Санкт-Петербургском институте истории РАН защитил кандидатскую диссертацию по теме «Декабристская легенда Герцена», в 2015 году там же защитил докторскую диссертацию «Декабристы в исторической памяти (2000—2014)».

Директор издательства «Нестор-История» и совместной молдавско-российской программы книгоиздания «Кантемир» (Благодарная Молдавия — братскому народу России), издатель исторического альманаха «Нестор», автор мультимедийного продукта «Декабристы» и нескольких книг по истории декабристского движения и другим аспектам российской истории XIX века, историографии колонизационной политики России в Бессарабии: «Россия колдунов» (2003), «История мифа. Декабристская легенда Герцена» (2006), «Анти-Эрлих. Pro-Moldova» (2006), «Метафора мятежа: декабристы в политической риторике современной России» (2009), «Бес утопии. Утопия бессов» (2012).

Официальный представитель Международной федерации русскоязычных писателей в Молдове. Живёт в Санкт-Петербурге и Кишинёве.

Книги 
 Русская история. Ч. 1: От Рюрика до Николая II (экспресс-курс для абитуриентов, с Р. А. Рабиновичем и М. Е. Ткачуком). Ч. 2: От Ленина до Горбачева (с Р. Рабиновичем и Н. Рахмановой). СПб: Нестор-История, 1994 и 1997.
 Россия колдунов (включает эссе «Сакральная природа интеллигенции»; «Поклонение волхвам: Опыт динамического структурализма»; «История мифа: Декабристская легенда Герцена»; «Станет ли история учительницей жизни?»; «Технологии власти — проект оживления истории»). Кишинёв: Высшая антропологическая школа, 2003; СПб: Нестор-История и Алетейя, 2006.
 История мифа. Декабристская легенда Герцена. СПб: Алетейя, 2006.
 Анти-Эрлих. Pro-Moldova. Кишинёв: Высшая антропологическая школа и СПб: Алетейя, 2006.
 Метафора мятежа: декабристы в политической риторике путинской России. СПб—Кишинёв: Нестор-История, 2009. — 274 с.
 Бес утопии. Утопия бессов. СПб: Нестор-История, 2011. — 382 с.
 Декабристы в исторической памяти. Конец 1990 — начало 2010 гг. СПб: Нестор-История, 2014. — 384 с.
 Война мифов. Память о декабристах на рубеже тысячелетий. СПб: Нестор-История, 2016. — 552 с.

Примечания

Ссылки 
 
 С. Е. Эрлих. Поклонение волхвам (опыт динамического структурализма)
 Интервью С. Е. Эрлиха
 Приключения радикального либерализма в стране силовиков
 Публикации на сайте «Историческая экспертиза»

Историки России
Историки Молдавии
Издатели России
Историки по алфавиту
Выпускники Государственного университета Молдовы
Доктора исторических наук
Декабристоведы